Set ima lahko več pomenov:

 bog Set
 set (šport) je del nekaterih iger z žogo

sh:Set